Burggräf oder Burggraef ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Burggräf (* 1999), deutscher Volleyballspieler
 Joseph Burggraef (1876–1942), deutscher Landrat
 Peter Burggräf (* 1980), deutscher Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer